Manticore steht für:

 Schauplatz der Military-Science-Fiction-Romanserie Honor Harrington; siehe Honor Harrington#Sternenkönigreich von Manticore
 Manticore – Blutige Krallen, US-amerikanischer Horrorfilm (2005)
 Manticore Records, britisches Plattenlabel

Siehe auch:
 Manticora
 Mantikor
 Mantikore-Verlag